Cappella della Santa Croce a Comano Terme

 Cappella della Santa Croce a Roma

 Cappella della Santa Croce a Forbach

Pagine correlate 
 Chiesa della Santa Croce